Johann Georg Sckell ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Sckell (Gärtner) (1725–1800), deutscher Gärtner
 Johann Georg Christian Sckell (1721–1778), deutscher Förster und Wildmeister
 Johann Georg Wilhelm Sckell (1686–1750), deutscher Gärtner